Виктор Иванович Лапырин () — токарь Горьковского производственно-конструкторского объединения «Гидромаш» Министерства авиационной промышленности СССР. Герой Социалистического Труда (26.04.1971).

Биография 
14 марта 1928 году в городе Нижний Новгород в семье рабочего родился Виктор Лапырин. В 1942 году завершив обучение в школе поступил на работу учеником токаря на Завод № 119 имени Г. М. Маленкова (ныне НОАО «Гидромаш»). За 49-летний стаж работы на предприятие прошёл путь до мастера токарного дела высокого класса.

Указом от 29 марта 1976 года за успехи в работе в 8-й пятилетки и большой вклад в производственную деятельность Виктор Лапырин был удостоен звания Герой Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат XXV съезда КПСС.

Заслуженный машиностроитель РСФСР.

В 1992 году ушёл на заслуженный отдых.

Проживал в Нижнем Новгороде. Умер 2 ноября 2013 года. Похоронен на .

Семья 
Сын — Владимир Лапырин (р. 1951) — журналист.

Награды 
Имеет следующие награды, за трудовые успехи:
 Герой Социалистического Труда (26.04.1971);
 Орден Ленина (26.04.1971);
 Орден Трудового Красного Знамени (29.03.1976);
 Орден Октябрьской Революции (10.03.1981).

Заслуженный машиностроитель РСФСР (1983).

Источники

Ссылки 
Сайт Герои страны

 

Делегаты XXV съезда КПСС
Токари
Рабочие СССР